Kompatibilität (aus lateinisch  „Mitleid haben“) ist das Gegenteil zur Inkompatibilität und bezeichnet:

 in der Technik das Miteinanderfunktionieren von Teilen, siehe Kompatibilität (Technik)
 in der Tontechnik das positive Beurteilen eines Stereosignals bei Monowiedergabe, siehe Monokompatibilität
 in der Sprachwissenschaft das sinngemäße Zusammenpassen von Satzteilen, die Anschließbarkeit
 in Politik und Recht die Möglichkeit, dass eine Person in ihren Funktionen die staatliche Gewaltenteilung überwindet, siehe Grundsatz der Inkompatibilität
 in der Chemie Polymersysteme, die sich mischen, siehe Polymerkompatibilität
 in der Medizin das Zusammenpassen von Werkstoffen und Geweben, siehe Biokompatibilität
 in der Pharmazie das nachgewiesene Fehlen von negativen Wechselwirkungen von Medikamenten, siehe Arzneimittelwechselwirkung
 in der Botanik die Verträglichkeit der Partner bei Bestäubung und Befruchtung, siehe Kompatibilität (Botanik) 

Siehe auch:

 Interoperabilität
 Verträglichkeit (Begriffsklärung)